L'Open de Chicago de squash 2017  se déroule du 19 au 22 octobre 2017 à Chicago. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre joueurs qualifiés. 

La tête de série  César Salazar remporte son  titre PSA  face à Joel Makin.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 

 Page PSA

Compétition de squash à Chicago
Sport aux États-Unis en octobre 2017
Squash en 2017